Espectro (física) — acerca da intensidade de radiação em função do comprimento de onda

 Espectro eletromagnético

 Espectro visível

 Espectro sonoro

 Espectro (matemática)

 Espectro político

 Espectro biológico — ou níveis de organização da vida 

Transtornos do espectro autista 

Quadrinhos

 Espectro (DC Comics) 

Jornais extintos
 O Espectro (1846-1847)
 O Espectro (1890) — castigo semanal da politica 
 O Espectro (1915)
 O Espectro (1925) 

Outros
fantasma

Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de ciências
Desambiguações de matemática